Nariño (departement), een departement in het zuidwesten van Colombia
Nariño (Nariño), een gemeente in dit departement
Nariño (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Nariño (Cundinamarca), een gemeente in het Colombiaanse departement Cundinamarca